Reichelsheim ist der Name folgender Orte:

 Reichelsheim (Odenwald), Gemeinde im Odenwaldkreis, Hessen
 Reichelsheim (Wetterau), Stadt im Wetteraukreis, Hessen
 Reichelsheim, Ortswüstung in Rheinhessen, Rheinland-Pfalz, siehe Nieder-Olm #Frühes Mittelalter